Iran heeft acht steden met meer dan een miljoen inwoners. Verreweg de grootste stad is de hoofdstad, Teheran (7,8 miljoen  inwoners). Ongeveer 11% van alle Iraniërs woont in of nabij deze stad. Mashhad is met 2,8 miljoen inwoners de tweede stad van het land. Mashad is een van heiligste steden van het sjiisme. Isfahan is de derde stad van Iran. De andere miljoenensteden zijn Karaj,  Tabriz, Shiraz, Ahvaz en Qom.

De bevolking van Iran is de laatste decennia zeer snel verstedelijkt: tussen 1950 en 2002 is het aantal inwoners dat in steden woont, gegroeid van 27% naar 60%. De Verenigde Naties voorspelt dat tegen 2030 80% van de bevolking in steden zal wonen.

Hieronder volgt de lijst van de steden met meer dan 100.000 inwoners. De benamingen van die steden zijn in het Engels, die van de provincies in geromaniseerd Perzisch. (VT=Volkstelling)

Externe link
 City population in Iran

 
Iran
Grote